Als Hispanoamerikanismus bezeichnet man
ein lateinamerikanisches Wort im Spanischen oder einen lateinamerikanischen Einfluss auf das Englische (Spanglish), siehe Hispanismus
die lateinamerikanische bzw. südamerikanische Form des Panamerikanismus